Dinar steht für:

 Dinar, Name verschiedener Währungen
 Dinar (Afyonkarahisar), Stadt in der Provinz Afyonkarahisar, Türkei
 Dinar (Bezirk), Landkreis in der Provinz Afyonkarahisar, Türkei
 Nisrine Dinar (* 1988), marokkanische Stabhochspringerin

Siehe auch:
 Denar
 Diner (Begriffsklärung)